Невинский:

 Невинский, Валерий Валентинович (1950—2021) — советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.
 Невинский, Виктор Васильевич (1929—1995) — советский физик и писатель-фантаст.
 Невинский, Владимир Владимирович (род. 1973) — белорусский футболист и тренер.
 Невинский, Георгий Александрович (род. 1951) — советский и российский биохимик.